Бугорчатый геккончик () — вид ящериц из семейства гекконовых.

Длина тела достигает 5,6 см, длина хвоста до 8,2 см. Верхняя сторона туловища покрыта мелкой однородной чешуей и 10—13 рядами сильно увеличенных ребристых бугорков, которые образуют более или менее хорошо выраженные поперечные ряды. 

Любит пустыни и полупустыни, также встречаются в горных районах, в поймах горных рек на высоте около 700 метров над уровнем моря. Активен ночью. Питается термитами, пауками, прямокрылыми и муравьями.

Выходит на поверхность в середине февраля, а уходит на зимовку в середине октября. Спаривание начинается в апреле. Яйцекладущая ящерица.

Вид распространён в Иране, Ираке, Пакистане, Афганистане, Туркменистане.

Примечания

Литература 
 Anderson, Steven C 1999 The lizards of Iran. Contributions to Herpetology Volume 15, Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Saint Louis, Missouri: i-vii, 1-442
 Bauer,A.M. & Günther,R. 1991 An annotated type catalogue of the geckos (Reptilia: Gekkonidae) in the Zoological Museum, Berlin. Mitt. Zool. Mus. Berlin 67: 279-310
 Blanford, 1874 : Descriptions of new lizards from Persia and Baluchistan. Annals and Magazine of Natural History, ser. 4, vol. 13, p. 453-455 (text).

Животные, описанные в 1874 году
Гекконовые
Пресмыкающиеся Азии